Амритсар:

 Амритсар — город в северо-западной Индии, в штате Пенджаб.
 Амритсар — округ в индийском штате Пенджаб.